Angelika Hellmann (1954-), gymnaste allemande
 Gustav Hellmann (1854-1939), un météorologue allemand
 Julian Hellmann (1990-), coureur cycliste allemand
 Martina Hellmann (1960-), gymnaste allemande

Voir aussi 
 Helman
 Hellman
 Ellmann
 Ellman
 Elman

Patronyme germanique